Гламочани — название населённых пунктов.

Босния и Герцеговина 
 Гламочани — населённый пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской.
 Гламочани — населённый пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской.